Шлески се може односити на:
 Шлески језик, језички варијатет западнословенских језика
 Шлеси, западословенски народ сличан Пољацима и Чесима
 Шлеска, историјска област на тромеђи Пољске, Чешке и Словачке
 Горња Шлеска, југоисточни део историјске области Шлеска
 Доња Шлеска, северозападни део историјске области Шлеска

Види још 
 Шлезијски, вишезначна одредница